Salenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Salenbach (Zusmarshausen), Einöde des Marktes Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Gewässer:
 Salenbach (Hohbach) – zwei Zuflüsse des Hohbachs (zum Bärenbach, zur Rems) im Gemeindegebiet von Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Hinterer Salenbach, linker Zufluss
 Vorderer Salenbach, linker Zufluss
 Salenbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam in Salenbach, Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Sahlenbach
 Salengraben
 Sallenbach